

Anno 
 430 o 430 a.C.

Codici 
 430 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Rainbow Observatory, presso Coonabarabran, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia
 430 Hybris – asteroide della fascia principale

Matematica 
 430 – numero